Диана Линн (, урождённая Долорес Мэри Лоэр (); 5 июля 1926 — 18 декабря 1971) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Долорес Мэри Лоэр родилась 5 июля 1926 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Она с детства отличалась музыкальными способностями. Когда Диана начала заниматься музыкой под руководством опытных учителей, она смогла быстро достичь успеха. Она демонстрировала настоящий талант, считалась чудо-ребёнком, превосходной пианисткой. Действительно, Линн едва исполнилось 12 лет, а она уже играла в симфоническом оркестре Лос-Анджелеса — Los Angeles Junior Symphony Orchestra.

Дебют Дианы Линн в кино состоялся в картине «They Shall Have Music», в которой начинающая актриса и опытный музыкант изумительно играла на рояле. Кинокомпания Paramount Pictures заинтересовалась персоной Дианы, и вскоре Линн стала принимать участие в съёмках, накапливая драгоценный актёрский опыт. С течением времени актриса повышала собственную квалификацию и совершенствовалась как личность в том числе.

В 1944 году Диана добилась большого успеха, появившись в «The Miracle of Morgan’s Creek» и в последующих фильмах — «Our Hearts Were Young» и «Our Hearts Were Growing Up».

После нескольких крупных удач актриса снялась в комедии «My Friend Irma», а после — в продолжении — «My Friend Irma Goes West». В пятидесятые годы Диана продолжила активные съёмки, сотрудничая на съёмочной площадке с Рональдом Рейганом.

В 1947 году альбом с тремя пластинками игры Линн на фортепиано включал « Рондо » Моцарта , « Лауру » и «Тело и душа» .

В середине 1950-х годов Линн завершила карьеру актрисы и переехала в Нью-Йорк, где руководила туристическим агентством. В 1970 году Линн вернулась на экраны, появившись в телевизионном фильме «Компания убийц». Она также подписалась на одну из главных ролей в фильме «Играй как по писаному» (1972), однако скончалась незадолго до начала съёмок.

Личная жизнь 
С 1948 по 1953 год Линн была замужем за архитектором Джоном Линдси. С 1956 года и до своей смерти в 1971 году Линн была замужем за Мортимером Холлом, сыном издательницы Дороти Шифф, от которого родила четверых детей — Мэттью, Долли, Мэри и Маргарет.

Смерть 
9 декабря 1971 года Линн перенесла инсульт. 18 декабря, девять дней спустя, она скончалась в больнице «Маунт-Синай» в Нью-Йорке. Панихида прошла в церкви Небесного покоя в Нью-Йорке, а поминальная служба прошла в епископальной церкви Всех Святых в Беверли-Хиллз, Калифорния. Ей было 45 лет.

Награды 
У Дианы две звезды на голливудской «Аллее славы»: за вклад в развитие киноиндустрии — 1625, и за вклад в развитие телевидения — 6350.

Фильмография 

 They Shall Have Music (1939)
 There's Magic in Music (1941)
 Майор и малютка (1942)
 Henry Aldrich Gets Glamour (1942)
 Henry Aldrich Plays Cupid (1944)
 The Miracle of Morgan's Creek (1944)
 Our Hearts Were Young and Gay (1944)
 And the Angels Sing (1944)
 Out of This World (1945)
 The Bride Wore Boots (1946)
 Our Hearts Were Growing Up (1946)
 Easy Come, Easy Go (1947)
 Безжалостный (1948)
 Texas, Brooklyn and Heaven (1948)
 Every Girl Should Be Married (1948)
 My Friend Irma (1949)
 Paid in Full (1950)
 Peggy (1950)
 My Friend Irma Goes West (1950)
 Rogues of Sherwood Forest (1950)
 Народ против О’Хары (1951)
 Bedtime for Bonzo (1951)
 Meet Me at the Fair (1952)
 Plunder of the Sun (1953)
 Track of the Cat (1954)
 The Blue and Gold (1955)
 You're Never Too Young (1955)
 The Kentuckian (1955)
 Company of Killers (1970)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы Эммы Уиллард
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Умершие от инсульта
Голливудская «Аллея славы»
Киноактрисы США